PC (пі-сі):

 Персональний комп'ютер ().
 IBM PC — сімейство персональних комп'ютерів. Див також: IBM PC-сумісний комп'ютер.
 Player Character (рольова гра) — керований гравцем персонаж.
 Program counter— регістр процесора, який вказує на адресу виконуваної на цей момент команди. Те ж, що і .
 Політична коректність ().